Гро́дненський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь білоруського міста Гродно.

 Гродненський провулок — провулок у місті Київ.
 Гродненський провулок — провулок у місті Краматорськ Донецької області.

Провулки